

Geografia 
 Faro – città del Portogallo
 Faro – comune brasiliano del Pará
 Faro – località canadese dello Yukon
 Faro – antica isoletta di fronte ad Alessandria d'Egitto, da cui il sistema di segnalazione omonimo prese il nome
 Faro – antico nome greco dell'isola di Lèsina (in croato Hvar) nel Mare Adriatico
 Faro – fiume del Camerun, affluente del Benue
 Fårö – piccola isola del Mar Baltico, appartenente alla Svezia

Persone
 Denise Faro – attrice e cantante italiana
 Marialuisa Faro – politica italiana

Tecnologia 
 Faro – sistema di segnalazione per i naviganti
 Faro – sistema di illuminazione per interni ed esterni
 Faro – sistema di illuminazione dei veicoli
 Faro – dispositivo di segnalazione nautica
 Girofaro – dispositivo in dotazione nei veicoli delle forze dell'ordine

Altro 
 Faro – vino DOC della provincia di Messina
 Faro – birra a fermentazione spontanea tipica del Pajottenland
 Faro molecolare – particolare sonda utilizzata in biologia molecolare

Pagine correlate 
 Pharos – nome di un cratere di Proteo